Kochanów heißen folgende Orte in Polen:
 Kochanów (Zabierzów), Dorf in der Gemeinde Zabierzów, Powiat Krakowski, Woiwodschaft Kleinpolen
 Kochanów (Głuchów) (als Erdmannsweiler gegründet um 1802), Dorf in der Gemeinde Głuchów, Powiat Skierniewicki, Woiwodschaft Łódź
 Kochanów (Lubochnia), Dorf in der Gemeinde Gmina Lubochnia, Powiat Tomaszowski, Woiwodschaft Łódź
 Kochanów (Puławy), Dorf in der Gemeinde Puławy, Powiat Puławski, Woiwodschaft Lublin
 Kochanów (Ciepielów), Dorf in der Gemeinde Ciepielów, Powiat Lipski, Woiwodschaft Masowien
 Kochanów (Borkowice), Dorf in der Gemeinde Borkowice, Powiat Przysuski, Woiwodschaft Masowien
 Kochanów (Kamienna Góra) (Trautliebersdorf), Dorf in der Gemeinde Kamienna Góra, Powiat Kamiennogórski, Woiwodschaft Niederschlesien

Siehe auch:
 Kochánov (Stránecká Zhoř) (Kochanow, Kochans), Dorf in Tschechien